A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Mahan em homenagem ao contra-almirante Alfred Thayer Mahan:

 , um contratorpedeiro da Classe Wickes que serviu de 1918 a 1930.
 , um contratorpedeiro da Classe Mahan que serviu de 1936 a 1944.
 , um contratorpedeiro de mísseis guiados da Classe Farragut que serviu de 1960 a 1993.
 , um contratorpedeiro de mísseis guiados da Classe Arleigh Burke em serviço desde 1998.